Оренбург — город в России, административный центр Оренбургской области. См. также город Оренбург — муниципальное образование в Оренбургской области.
 Оренбург — аэропорт в городе Оренбург.
 Оренбург-2 — военный аэродром в городе Оренбург.
 Оренбург — сортировочная железнодорожная станция Южно-Уральской железной дороги, находящаяся в городе Оренбург.
 «Оренбург» — российский футбольный клуб из города Оренбург.
 «Оренбург-2» — фарм-клуб «Оренбурга».
 КС-129 «Оренбург» — атомная подводная лодка специального назначения проекта 09786 (667БДР «Кальмар»), 1981 г.
 КС-441 «Оренбург» — атомная подводная лодка специального назначения проекта 09774 (667А «Навага»), 1970 г.
 (27709) Оренбург — астероид Главного пояса.
 «Оренбург» () — башкирская и татарская народная песня.
 Оренбург — прежнее название (в 1735—1741 гг.) города Орск.